Mônica de Hipona — santa católica

Brasil 
 Santa Mônica (Paraná) — município

Bairros 
 Santa Mônica (Feira de Santana)
 Santa Mônica (Salvador)
 Santa Mônica (bairro de Uberlândia)

Estados Unidos 
 Santa Mônica (Califórnia) — cidade 
 Santa Monica (Texas) — região censitária

Outros usos 
 Santa Monica (Surigao do Norte) — município das Filipinas
 Santa Monica (canção) — da banda Savage Garden
 Santa Monica Studio - desenvolvedora de videojogos

Desambiguações de topônimos
Monica